Hermagoras ist
der Name folgender Personen:

 Hermagoras von Temnos, griechischer Rhetor im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Hermagoras von Rom, griechischer Rhetor in Rom um das 1. Jahrhundert v. u. n. Chr.
 Hermagoras der Jüngere, griechischer Rhetor im frühen 2. Jahrhundert n. Chr.
 Hermagoras (Bischof), † um 70, vermutlich fiktive Person, angebl. Bischof von Aquileja, siehe unter Hermagoras (Heiliger)
 Hermagoras (Heiliger), † um 304, Märtyrer in Singidunum

Von dem Namen des Heiligen Hermagoras abgeleitet sind:
 die dem Bischof von Aquileia gewidmete Hermagorasbruderschaft und deren Hermagorasverlag
 die geographische Bezeichnung Hermagor in Kärnten, Österreich

 der Name einer Gattung der Gespenstschrecken (Phasmatodea), siehe unter Hermagoras (Gattung)